Макач () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Макач, Вольфганг (1906—1983) — немецкий орнитолог и зоолог.
 Макач, Хайке (род. 1971) — немецкая актриса, телеведущая и певица.